Кейша — американская порноактриса и эротическая танцовщица.
 Кейша (коммуна) — коммуна во Франции, департамент Арьеж.